Рейд на Киркенес и Петсамо (), также известный как Операция EF — операция морской авиации Королевского военно-морского флота Великобритании по оказанию помощи частям Красной Армии в Заполярье, состоявшаяся 30 июля 1941: несколько десятков бомбардировщиков флота Великобритании взлетели с бортов авианосцев «Викториес» и «Фьюриес» с целью нанести удар по грузовым суднам Финляндии и Германии и продемонстрировать поддержку Советского Союза Великобританией. Налёт окончился неудачно: большая часть самолётов британских ВМС была сбита, хоть и сумев повредить и потопить несколько грузовых судов противника. Тем не менее, это была первая попытка оказания реальной военной помощи СССР со стороны Великобритании.

Предыстория 
Регион Петсамо отошёл к Финляндии по итогам Тартуского мирного договора. В ходе Зимней войны СССР вернул себе частично Петсамо (часть Рыбачьего полуострова площадью в 321 км²). В 1941 году после вторжения Германии в СССР в войну вступила Финляндия и вернула под свой контроль Петсамо, превратив его в плацдарм для наступления на Мурманск. Киркенес, принадлежавший Норвегии, был оккупирован немцами.

С самого начала войны между Германией и СССР Великобритания оказывала советскому государству всю посильную помощь, как обещал Черчилль, однако дело в то время могло не ограничиться конвоями с оружием и припасами. Британцы приняли решение показать свою поддержку русским, нанеся удар по немецким кораблям: шансов на успех у Британии было достаточно, поскольку авианалёт на итальянский флот в Таранто и уничтожение линкора «Бисмарк» доказывали преимущество британской морской авиации и флота.

Ход битвы 
В состав сил вошли следующие корабли:
 авианосцы «Викториес» и «Фьюриес»
 крейсера «Девоншир» и «Саффолк»
 эсминцы «Эскапад», «Эктив», «Энтони», «Ахатес», «Энтилоп» и «Интрепид»

Они покинули базу в Скапа-Флоу на Оркнейских островах 23 июля 1941, направившись в сторону Сейдисфьорда (Исландия)
. Спустя два дня корабли прибыли туда, дозаправились и направились в Норвегию. По пути «Ахатес» 25 июля столкнулся с миной и был отбуксирован домой при помощи «Энтони», а их места заняли «Инглфилд» и «Икарус». По плану британцы должны были внезапно атаковать немцев, когда те ещё не были в боевой готовности, однако маршрут британцев проходил через Полярный круг, где в то время был полярный день, следовательно, эффект внезапности имел минимальные шансы на существование. Вскоре британцев обнаружила немецкая авиация, которая и раскрыла планы по атаке.

«Фьюриес» атаковал суда в гавани Петсамо близ Лиинахамари, выпустив девять самолётов типа «Фэйри Альбакор» из 817-й эскадрильи, девять «Фэйри Суордфиш» из 812-й эскадрильи и шесть «Фэйри Фулмар» из 800-й эскадрильи. В конце концов оказалось, что в гавани почти не было кораблей, а единственным кораблём был небольшой пароход, который и удалось потопить. К большему несчастью, порт был надёжно защищён силами ПВО: два самолёта были сбиты, а третий разбился в результате поломки двигателя.

Близ Киркенеса все сложилось куда менее удачно: силы люфтваффе были предупреждены об атаке и выпустили в бой истребители Bf 109 и Bf 110. Против них «Викториес» отрядил 12 «Альбакоров» из 827-й эскадрильи, 8 «Альбакоров» из 828-й эскадрильи и 9 «Фулмаров» из 809-й эскадрильи. «Фулмары» не могли добраться до эскадрилий «Альбакоров» из-за отсутствия истребителей сопровождения, поэтому «Альбакоры» вынуждены были перелетать через горы и фьорды, чтобы нанести удар. В гавани Киркенеса были только четыре грузовых судна, одно из которых удалось всё-таки потопить торпедой, а второе повредить: большее англичанам потопить не удалось, поскольку огонь ПВО был слишком плотным Англичане сумели сбить один Bf 109, два Bf 110s и один Ju 87. 11 самолётов «Альбакор» и два самолёта «Фулмар» были сбиты, восемь «Альбакоров» были повреждены. По неполным немецким данным потери составили как минимум один Bf 110 и один Ju 87.

Примечания

Ссылки 
 Tovey, THE CARRIER BORNE AIRCRAFT ATTACK ON KIRKENES AND PETSAMO.
 FAA attack on Petsamo to assist its ally the Soviet Union, July 1941. Fleet Air Arm Archive 1939—1945
 Don Kindell, British and Other Navies in World War 2 Day-by-Day: NAVAL EVENTS, JULY 1941 (Part 2)
 Атака на Киркенес и Петсамо 30 июля 1941 г.

Июль 1941 года
События 30 июля
Морские сражения Второй мировой войны
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Германии
История Арктики
Конфликты 1941 года
Советско-британские отношения